Исмаил Абдулхалыг оглы Ахундов (, Шемаха — , Баку) — доктор медицинских наук, советский учёный-тропиколог, педагог и организатор здравоохранения. В 1927 году он, успешно защитив докторскую диссертацию, стал первым азербайджанским профессором-тропикологом.

Биография 
До 1931 года профессор И. А. Ахундов работал паразитологом-энтомологом в тропическом отделении Бакинского института эпидемиологии и микробиологии, а с 1931 года непрерывно заведовал энтомологическим отделом Азербайджанского тропического института. Более 15 лет он работал доцентом кафедры тропических болезней Азербайджанского медицинского института, а с 1942 года заведовал кафедрой эпидемиологии того же института. До Великой Отечественной войны профессор И. А. Ахундов работал также заведующим кафедрой эпидемиологии Азербайджанского института усовершенствования врачей и одновременно директором Бакинской тропической станции. В период Великой Отечественной войны был главным эпидемиологом Закавказского фронта.

И. А. Ахундов в течение долгих лет возглавлял малярийный отдел Министерства Здравоохранения Азербайджанской ССР, где показал себя умелым руководителем и большим организатором. Научная деятельность И. А. Ахундова, начатая ещё в середине двадцатых в Германии, где он учился и специализировался в качестве госстипендиата Советского правительства, была многогранной и направлена на разрешение многих актуальных вопросов паразитологии в Азербайджане. С его именем, в частности, связано развитие медицинской энтомологии в Азербайджанской ССР; в этой области им написано более 40 работ. Монография профессора И. А. Ахундова «Малярия и Culicidae в Азербайджане», вышедшая из печати в 1940 году, являлась ценным пособием для врачей-паразитологов и энтомологов республики. Составленной им картой географического распространения кровососущих комаров в Азербайджанской ССР и в настоящее время широко пользуются многие специалисты, занимающиеся в этой области. В 1931 году впервые И. А. Ахундовым был обнаружен в Азербайджане Stegomiya fasciata — переносчик жёлтой лихорадки и денге.

Труды

Награды 
Его большая и плодотворная научно-педагогическая и организаторская работа была отмечена правительственными наградами:
 орденом «Знак почета»,
 медалями
 «За оборону Кавказа»,
 «За победу над Германией»,
 «За доблестный труд в Великой Отечественной войне»,
 значком «Отличнику здравоохранения»,
 благодарностями Министерства здравоохранения СССР и военного командования.

Примечания

Литература

Ссылки 
 İlk azərbaycanlı epidemioloq alim - İsmayıl Axundovun faciəli ömrü
 İlk azərbaycanlı epidemioloqu Elba sahillərindən Vətənə gətirən tale yolu
 Görkəmli epidemioloq alim İsmayıl Axundovun 120 illiyi münasibətilə konfrans keçirilib
 İlk azərbaycanlı epidemioloq
 Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə altı tələbə tibbi təhsil almaq üçün Almaniya və Fransaya göndərilib

Персоналии по алфавиту
Учёные СССР
Выпускники Мюнхенского университета